

Aziende
Pilkington  – fabbricanti storici di vetro a St Helens, Regno Unito.
Pilkington's Group  – manifattura britannica di ceramica
Pilkington's Lancastrian Pottery & Tiles  – fabbrica storica inglese

Persone 
Alastair Pilkington  – inventore dipendente presso la Pilkington, non imparentato con la famiglia imprenditoriale omonima

Altro 
Pilkington  – personaggio del romanzo di George Orwell Animal Farm
Pilkington Library  – biblioteca presso la Loughborough University
Pilkington XXX F.C.  – football club di Birmingham
Pilkington of Lancashire  – famiglia storica inglese